Чемпионат Польши по фехтованию — ежегодное соревнование по фехтованию, проводимое Ассоциацией фехтования Польши. Проходят личные и командные соревнования среди мужчин и женщин на рапирах, шпагах и саблях.

Первый чемпионат был проведён во Львове в 29—31 мая 1924 года. В нём принимали участие только мужчины в индивидуальных видах фехтования. Соревнования среди женщин на рапирах были включены в программу чемпионатов в 1928 году. Командные соревнования впервые появились в программе чемпионатов в 1932 году — сабля у мужчин, в 1935 году — шпага у мужчин и в 1949 году — шпага у мужчин. Женские командные соревнования впервые прошли в 1937 году (рапира), командные соревнования на шпагах и саблях появились значительно позднее — в 1988 и 1999 годах соответственно.

Интересно, что в 2006 и 2008 годах чемпионом Польши был венесуэлец Рубен Лимардо, ставший победителем Олимпиады—2012 в фехтовании на шпагах.

Список чемпионов Польши в личных первенствах

Ссылки 
 Сайт ассоциации фехтования Польши

Соревнования по фехтованию в Польше
Польша
Фехтование